Jože Brilej je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jože Brilej (1910—1981),  pravnik, politik in diplomat
 Jože Brilej (1924—2015), učitelj in inovator